А́льгирдас Граши́с (; сценический псевдоним Bračas;  — ) — советский и литовский театральный актёр, заслуженный артист Литовской ССР.

Биография 
Альгирдас Грашис родился 23 марта 1934 года в деревне  Таурагнайской волости (сейчас Утенский район, Литва). В 1957 году закончил актёрский факультет Литовской государственной консерватории. В 1956—1959 годах играл в труппе Капсукского драматического театра (сейчас Мариямпольский драматичский театр). В 1959—1960 годах работал в Государственном русском драматическом театре Литовской ССР.

В 1960—1965 годах преподавал в Вильнюсском культурно-просветительном техникуме. В 1965—1994 годах работал актёром Молодёжного театра Литвы. За актёрскую карьеру сыграл около 70 ролей.

Гастролировал с ансамблем «Armonika» и другими коллективами.

Умер 7 марта 2014 года в Вильнюсе. Похоронен на Антакальнисском кладбище Вильнюса.

Награды 
 Заслуженный артист Литовской ССР (1983).

Работы в театре 
  — «Жанна» («Жаворонок», Ж. Ануй) — Бодрикур
  — «Я догоняю лето» (В. Пальчинскайте) — Настуртас
  — «Проделки Скапена» (Мольер) — Сильвестр
  — «Пеппи Длинныйчулок» (Астрид Линдгрен) — разбойник Чарльз
 «Ясонас» (С. Шальтянис) — толстый человек из Ваясишкиса
 «Чайка» (А. П. Чехов) — Дорн
  — «Пиросмани, Пиросмани» (В. Коростылев) — князь кладбища
  — «Фотофиниш» (П. Устинов) — Реджинальд
  — «И дольше века длится день» (Чингиз Айтматов) — Тансыкбаев

Фильмография 
  — Садуто туто () — каменотёс на кладбище
  — Мгновение правды () — эпизод
  — Не буду гангстером, дорогая () — актёр театра
  — Свадьба () — Ревунов, капитан 2-го ранга в отставке
  — Сильное чувство ()
  — Барбора Радвилайте () — эпизод
  — И дольше века длится день () — Тансыкбаев
  — Пиросмани, Пиросмани… — князь кладбища

Библиография 
 «Легенды Альгирдаса Грашиса» («Algirdo Grašio legendos. Bračo pacukų satyros») (2009).

Примечания

Ссылки 
 Кино СССР. Грашис Альгирдас.
 Laura Blynaitė. Algirdas Grašys. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VII (Gorkai-Imermanas). — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 106 psl. 

Похороненные на Антакальнисском кладбище